Hršak ist der Familienname folgender Personen:

 Damir Hršak (* 1969), kroatischer Metallurg und Politiker (HL)
 Ivan Hršak (* 1957), slowenischer Politiker (DeSUS)